Послушание в религиозном контексте:

 Послушание (добродетель) — христианская добродетель, заключающаяся в согласовании своей воли с волей Божьей.
 Послушание (монашество) — работа в монастыре